Pojem Animals může mít více významů:

 The Animals – britská hudební skupina Erica Burdona
 Animals (album) – album skupiny Pink Floyd

V obdobných formách pak také:
 Animal – název více songů
 The Animal, film s Rob Schneiderem z roku 2001
 Animals, song od DJ'e Martina garrixe